Mario Schaden (* 30. April 1972 in Zeltweg) ist ein ehemaliger österreichischer Eishockeyspieler und jetziger -trainer. Sein Sohn Philipp (* 1999) ist ebenfalls als Eishockeyspieler aktiv und spielt aktuell (Stand: April 2017) in der U-18-Mannschaft des KAC.

Karriere 
Schaden begann seine Karriere in den Nachwuchsteams des EV Zeltweg und wechselte nach seiner ersten Saison in der Kampfmannschaft zum KSV Eishockeyklub, ehe er 1990 zum EC KAC kam, dem er für den Rest seiner Karriere die Treue hielt. Insgesamt absolvierte er siebzehn Saisonen in Klagenfurt und zählt damit zu den langgedientesten Spielern des Clubs. Dabei übernahm er stets die Rolle des Arbeiters, der in den späteren Jahren vor allem die jungen Spieler führte und aufgrund seines Einsatzwillens auch bei den Fans sehr beliebt war. Insgesamt konnte er vier Meistertitel mit dem Club feiern, ehe er im Jahr 2007 den Rückzug vom aktiven Sport bekanntgab.

International 
Mario Schaden vertrat auch Österreich auf internationalem Eis und nahm unter anderem an zwei olympischen Turnieren teil. Insgesamt trug er bei 65 Spielen den Dress der Nationalmannschaft und erzielte dabei zehn Tore und fünf Assists.

Trainerkarriere 
Nach seinem Rückzug vom aktiven Spiel übernahm Schaden den Posten des Co-Trainers beim EC KAC, den er gemeinsam mit Gerald Ressmann hinter Headcoach Emanuel Viveiros bekleidete. Ebenso übernahm er zusammen mit Ressman das Training der Nachwuchsmannschaften. In der Saison 2009/10 wurde die Arbeit des Trios mit ebenso vielen Meistertiteln gekrönt, als neben der Kampfmannschaft auch das U-20- und U-17-Team triumphierten. Im Sommer 2009 zog sich Schaden aus der Kampfmannschaft zurück, um einen Posten bei der Klagenfurter Feuerwehr anzutreten. Sein Engagement als Jugendtrainer blieb aber aufrecht.

Erfolge und Auszeichnungen 
 Vierfacher Österreichischer Meister mit dem EC KAC in den Jahren 1991, 2000, 2001 und 2004

Karrierestatistik

International

Weblinks 
 
 

Eishockeynationalspieler (Österreich)
Eishockeyspieler (EV Zeltweg)
Eishockeyspieler (EC KAC)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Eishockeytrainer (Österreich)
Österreichischer Meister (Eishockey)
Feuerwehrmitglied (Kärnten)
Österreicher
Geboren 1972
Mann